Джуца 1-я:

 Джуца 1-я (река) — река в Ставропольском крае.
 Джуца 1-я (гора) — гора в Ставропольском крае, одна из 17 останцовых магматических (палеовулканических) гор Пятигорья.